O Tamanuku é um clube de futebol tuvaluano da cidade de Nukufetau. Atua na Tuvalu A-Division, a 1ª divisão nacional.

Títulos 
 Tuvalu Independence Cup: 1 (2005)
 NBT Cup: 1 (2013)

Ligações externas 
Tamanuku em TNFA.tv 
Perfil no Ogol

Clubes de futebol de Tuvalu